Scream Silence:

 Scream Silence — музыкальный коллектив из Германии.
 Scream Silence — восьмой студийный альбом немецкой готик-металической группы Scream Silence.